Saint-Géry ist der Name folgender Orte:

 Saint-Géry (Dordogne), französische Gemeinde im Département Dordogne
 Saint-Géry (Lot), ehemalige französische Gemeinde im Département Lot
 Saint-Géry, Ortsteil der belgischen Gemeinde Chastre

Siehe auch:
 Gaugerich von Cambrai (frz. Saint-Géry; * um 550, † 626?), Bischof von Cambrai